Сергей Николаевич Терещенко (28 декабря 1991, Магнитогорск) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник магнитогорского хоккея. В настоящее время является игроком клуба «Амур», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Сергей Терещенко начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе магнитогорского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Стальные лисы», выступая до этого за фарм-клуб родного «Металлурга». В своём дебютном сезоне Сергей провёл на площадке 69 матчей, в которых он набрал 34 (9+25) очка, став вместе с клубом обладателем Кубка Харламова, а также получив приз имени Вячеслава Фетисова как лучшему защитнику года.

Следующий сезон Терещенко также начал в Магнитогорске, в 38 проведённых матчах, набрав 19 (6+13) очков, однако 27 января 2011 года он был обменян в петербургский СКА на Глеба Клименко. Тем не менее, сезон он также завершал в МХЛ в составе клуба СКА-1946, отметившись 5 (0+5) результативными баллами в 14 матчах. 18 мая 2011 года Сергей вернулся в Магнитогорск, прдолжив выступления в составе «Стальных Лис».

7 января 2012 года в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» Терещенко дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя на площадке четыре смены.

14 июня 2012 года был обменян в донецкий Донбасс
.

Достижения 
 Обладатель Кубка Харламова 2010.
 Обладатель приза имени Вячеслава Фетисова 2010.2012
 Участник Кубка Вызова 2010.
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина 2014, 2016.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Амур»